Ионы в атмосфере — положительно и отрицательно заряженные частицы (кроме электронов), находящиеся в атмосфере. В верхних слоях атмосферы (мезосфере и термосфере) ионы возникают под действием коротковолнового солнечного излучения. В нижних слоях (тропосфере и стратосфере) ионизаторами нейтральных атомов и молекул являются преимущественно радиоактивное излучение и космические лучи. В результате ионизации атмосферный воздух на высоте 100—150 км приобретает электропроводность примерно в 1012 раз бо́льшую, чем у поверхности Земли.

Атмосферные ионы сказываются на здоровье людей. Большое количество отрицательно заряженных ионов повышают активность, в то время как увеличение положительно заряженных ионов может привести к утомляемости и головной боли.

Литература 
 
 
 Тверской П. Н. Атмосферное электричество, Л., 1949.
 Имянитов И. М. Приборы и методы для изучения электричества атмосферы, М., 1957.
 Минх А. А. Ионизация воздуха и её гигиеническое значение, М., 1958.
 Мак-Ивен М., Филлипс Л. Химия атмосферы. М., 1978.
 Хргиан А. Х. Физика атмосферы. М., 1986.
 Брюнелли Б. Е., Намгаладзе А. А. Физика ионосферы. М., 1988.
 Смирнов В. В. Ионизация в тропосфере. СПб., 1992.

Атмосфера